Шоке́з-ле-Бена́рд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 32 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шокез-ле-Бенард на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шокез-ле-Бенард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза